Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2020 должны были пройти 31 июля по 9 августа 2020 года, но в связи с переносом Олимпийских игр из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год прошли с 30 июля по 8 августа. В лёгкой атлетике было разыграно наибольшее количество комплектов наград на Олимпиаде в Токио — 48 (24 — мужчин, 23 — женщин и 1 — смешанная). В сравнении с прошлой Олимпиадой дополнительно впервые разыграли медаль в смешанной эстафете 4×400 м.

Олимпийский стадион и объекты 

Соревнования по легкой атлетике проходят в Токио на Японском национальном стадионе, который принимал ещё Летние Олимпийские игры 1964 года в столице Японии. Стадион был полностью перестроен и открыт в декабре 2019 года. Соревнования по ходьбе и забегам на марафонские дистанции проводились на трассе в парке Одори в Саппоро. Парк Одори — традиционное место проведения марафона Хоккайдо.

Квалификация

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная дисциплина

Расписание соревнований 
Время всех Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Мужчины

Женщины

Смешанная

Примечания

Ссылки 
  Лёгкая атлетика на официальном сайте Игр
 Международная федерация лёгкой атлетики